Otto Forssell kan avse:

 Otto Forssell (arkitekt)
 Otto Forssell (jurist)